Listina je (latinsky diploma) je druh písemnosti (dokumentu) s právně relevantním záznamem. Není zákonem nijak definována.
Věda o listinách se nazývá diplomatika.

Typy listin 
 deklarativní
 kostitutivní

 prvopis (originál včetně původních prvků − podpis, razítko, pečeť)
 druhopis (pravost doložena zákonným způsobem)
 opis (stejný obsah jako prvopis, může být ověřena vidimací, úředně ověřený opis je druhopis)
 výpis (opis obsahující pouze část originálu, např. výpis z katastru nemovitostí)
 stejnopis (jedno ze shodných vyhotovení prvopisu nebo druhopisu)

 soukromá
 veřejná (vystavené veřejným úřadem se nazývají veřejné listiny a požívají presumce správnosti)

 záznam (o průběhu jednání)
 zápis, protokol (shrnuje výsledky jednání)

Původ slova listina 
Termín listina zavedl do češtiny František Palacký, aby terminologicky odlišil listy s právním významem od listů ostatních, např. od běžné korespondence (do té doby se používal termín list s příslušným adjektivem, například zakládací list).

Reference 

Právo